Möllevången (Malmö), stadsdeel van de Zweedse stad Malmö
Möllevången (Lund), stadsdeel van de Zweedse stad Lund
Möllevången (Vellinge), plaats in de Zweedse gemeente Vellinge, provincie Skåne län